Judá (filho de Jacó) — um dos 12 filhos de Jacó
 Tribo de Judá — uma das 12 Tribos de Israel
 Reino de Judá — reino formado após a divisão do Reino de Israel (também chamado de "Reino de Israel Meridional"
 Judá (filho de José) — filho de José, um antepassado de Jesus
 Judeia — região da Palestina
 Judeia (província romana) — província romana

Desambiguação